Gubbsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gubbsjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun, 
Gubbsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (36,8 ha)
Gubbsjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (67,9 ha)
Lill-Gubbsjön, sjö i Dorotea kommun,  (9,95 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn